Eulenbruch steht für:

 Eulenbruch (Lichtenborn), Weiler der Ortsgemeinde Lichtenborn im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Eulenbruch (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck im Rhein-Sieg-Kreis
 Maria Eulenbruch (1899–1972), deutsche Keramikerin und Kunstprofessorin